Moicanos: povo indígena estadunidense.
Língua moicana: língua da família algonquiana.
Moicano (corte de cabelo): corte de cabelo, normalmente utilizado por punks.

Ver também
Mohawk
The Last of the Mohicans ("O último dos moicanos"), uma desambiguação

Desambiguação